Aphrodita hoptakero är en ringmaskart som beskrevs av Otto in Audouin och Milne Edwards 1832. Aphrodita hoptakero ingår i släktet Aphrodita och familjen Aphroditidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
hoptakero